Sylvania (Latin pour "forêts" ou "bois") fait notamment référence à :

Géographie 
 Sylvania, une ville du comté de DeKalb dans l’Alabama ;
 Sylvania, une ville du comté de Lucas dans l’Ohio ;
 Sylvania, une ville du comté de Screven en Géorgie.
 Sylvania, un borough de Pennsylvanie.

Astronomie 
 (519) Sylvania, un astéroïde.

Course 
 Le Sylvania 300, une course automobile du championnat NASCAR de la Sprint Cup Series.

Navires 
 Le , un navire de transport de l’US Navy mis en service en 1945 et détruit en 1964.
 Le Sylvania, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1957 et détruit en 2004 à Alang.

Autres 
 Sylvania : une marque de Funai Electric Co.
 Sylvania : une marque de la firme allemande Osram Licht AG dont le siège social est à Munich

Voir aussi